Верх-Катунский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Верх-Катунское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3872 человека, в том числе 1758 мужчин и 2114 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Верх-Катунское,
 посёлок Междуречье,
 посёлок Усть-Катунь,
 посёлок Чуйский.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края